Цадок может относиться к:

Имя 
  — еврейское имя, означающее «благочестивый»:
 Садок (Цадок) — иудейский первосвященник, служивший при царях Давиде и Соломоне
  — иудейский законоучитель, один из таннаи
 Садок (Цадок), Основатель движения зелотов (вместе с Иудой Галилеянином)
 Садок (Цадок), легендарный основатель течения саддукеев

Фамилия 
 Цадок, Хаим Йосеф (1913—2002) — государственный деятель Израиля.
  — южноафриканская писательница, в настоящее время проживает в Лондоне.

См. также 
 Садок